Le canton de Saint-Denis-2 est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises :

 le canton de Saint-Denis-2 est un canton du département et de la région de La Réunion ;
 le canton de Saint-Denis-2 est un canton du département de la Seine-Saint-Denis dans la région Île-de-France, défini en  pour les élections de .

Voir aussi 

 Canton de Saint-Denis-1  (homonymie)